Kalix (gemeente); een gemeente in noord Zweden;
Kalix (plaats); stad in de gemeente;
Kalixälven; een rivier die hier uitmondt;
Kalixfors; een dorp, stroomopwaarts aan die rivier;
Vliegveld Kalixfors; vliegveld nabij dat dorp, dus niet nabij Kalix.

Zie ook:
 Kalix Berna of Oosterheide, een natuurgebied bij Oosterhout
 de hierbij gelegen Verzorgingsplaats Kalix Berna aan de A27